Національна ліга В 1972—1973 — 26-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб СК «Цюрих».

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Фінальний раунд

Втішний раунд

Джерела 
 Сезон 1973    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1972 у швейцарському спорті
1973 у швейцарському спорті